Сезон 1947—1948 у Національній лізі А — 51-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Беллінцона.

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1948
Швейцарія
Швейцарія